Гимар — фамилия.

Известные носители:
 Гимар, Карлос (1913—1998) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1960).
 Гимар, Мари-Мадлен (1743—1816) — французская артистка балета.
 Гимар, Поль (1921—2004) — французский писатель.
 Гимар, Эктор (1867—1942) — архитектор и дизайнер, один из главных представителей искусства модерн (ар нуво) во Франции.